Penyrheol ist der Name folgender Orte:
 Penyrheol (Caerphilly), Ortschaft in der Community Penyrheol, Trecenydd and Energlyn in Caerphilly
 Penyrheol (Swansea), Ortschaft in der Community Gorseinon in Swansea